Accepted — filme de 2006 cujo título no Brasil é Aprovados
 Admission — filme de 2013 cujo título em Portugal é Aprovado
 Aprovado — programa de televisão da Rede Bahia de Televisão

Ver também 
 Consentimento Real
 Votação por aprovação
 Taxa de aprovação